Laufs ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Laufs (1935–2014), deutscher Rechtswissenschaftler
 Carl Laufs (1858–1900), deutscher Dramatiker
 Michael Borg-Laufs (* 1962), deutscher Psychotherapeut und Wissenschaftler
 Paul Laufs (*  1938), deutscher Ingenieur und Politiker (CDU)
 Rainer Laufs (1939–2012), deutscher Mikrobiologe
 Ulrich Laufs (* 1969), deutscher Kardiologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Lauf